

Patronyme 

 Joe Spano (né en 1946), acteur américain ;
 Nadia Gallico Spano (1916-2006), femme politique italienne ;
 Pippo Spano (1369-1426), condottiere italien ;
 Robert Spano (né en 1961), compositeur, pianiste et chef d'orchestre américain ;
 Róbert Ragnar Spanó (né en 1972), juriste islandais ;
 Vincent Spano (né en 1962), acteur américain.

Toponyme 
 Îlot de Spano, petite île rattachée à la commune de Lumio, en Haute-Corse.

Autre 
 La GTA Spano est une supercar espagnole.